Местоиме́ние в слове́нском языке́ — знаменательная часть речи, которая в словенском языке употребляется вместо имени существительного, прилагательного и наречия.

Разряды местоимений 
В словенском языке местоимения делятся на субстантивные (местоимения, соотносимые с существительными) и адъективные (соотносимые с прилагательными). Выделяются также местоимения-наречия (соотносимые с наречиями).

Субстантивные 
Субстантивные местоимения делятся на:
 личные местоимения;
 возвратные личные местоимения;
 неличные местоимения (частично вопросительно-относительные, неопределённые и отрицательные).

Личное местоимение 
Личное местоимение указывает, как правило, на лицо, о котором идёт речь. Знаком "|" разделены формы местоимений, различающиеся по роду.

Первое лицо (я, мы двое, мы):

2-е лицо:

3-е лицо, мужской род (он, они (2), они) :

3-е лицо, женский род (она, они (2), они):
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor="#eed9ff">
<td> </th>
ед. ч.
дв ч.
мн. ч.
</tr>
Им. ona
onidve | onedve
one
Рд.
nje | je
njiju (dveh) | nju | -nju
njih | jih
Дт.
njej | nji | ji
njima (dvema) | jima
njim | jim
Вн.
njo | jo | -njo
njiju | ju | nju | -nju
njih | nje | jih | -nje
Пр.
pri njej | pri nji
pri njiju (dveh) 
pri njih
Тв.
z njo
z njima (dvema)
z njimi
</table>

3-е лицо, средний р. (оно, они (2), они):
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor="#eed9ff">
<td> </th>
ед. ч.
дв ч.
мн. ч.
</tr>
Им.
ono
onadva | onidve | onedve
ona
Рд.
njega | ga
njiju (dveh) | nju | -nju
njih | jih
Дт.
njemu | mu
njima (dvema) | jima
njim | jim
Вн.
ono | njega | ga | -nj | -enj
njiju | ju | nju | -nju
njih | nje | jih | -nje
Пр.
pri njem
pri njiju (dveh) 
pri njih
Тв.
z njim
z njima (dvema)
z njimi
</table>

Возвратное личное местоимение 
Как и в русском языке в словенском возвратное местоимение sebe «себя» передаёт значение направленности действия на субъект действия. Склоняется по падежам по типу личного местоимения ti — tebe «ты» — «тебя» с аналогичными клитиками se, si, se:
 родительный/винительный падеж: sebe/se «себя»;
 дательный падеж: sebi/si «себе»;
 творительный падеж: (s) sabo/seboj «собой, собою»;
 предложный падеж: (o) sebi «(о) себе»;
Форма именительного падежа отсутствует.

Адъективные 
Адъективные местоимения также делятся на личные и неличные.
 Личное местоимение — собственническое и возвратное собственническое местоимение.
 Неличное — (адъективное) вопросительное, указательное, относительное, отрицательное и неопределённое местоимение.

Притяжательное местоимение

Возвратное притяжательное местоимение 
Возвратные притяжательные местоимения, svoj, svoja, svoje — свой, своя, своё склоняются так же как притяжательные местоимения .

Местоимения-наречия 
Местоимения-наречия косвенно выражают значение времени (včasih, nikoli — иногда, никогда), места (tukaj, tja — здесь, туда), образа действия (tako, nekako — так, как-нибудь) и причины (zato — потому). В отличие от остальных местоимений, не изменяются.

Примечания

Внешние ссылки 

Словенский язык
Местоимения